FXS est un sigle qui peut désigner :
 Foreign exchange subscriber, un port qui raccorde la ligne téléphonique de l'abonné à un appareil de communication (modem, téléphone, fax, etc.) ;
 Fragile X syndrome (en français, syndrome de l'X fragile), un syndrome génétique, cause fréquente de retard cognitif.